Hasenbühl ist der Ortsname von

 Hasenbühl (Bärnau), Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Hasenbühl (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Hasenbühl (Göllheim), Erhebung auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Göllheim, Rheinland-Pfalz